Sarny peut faire référence à :

en Pologne :
 Sarny, un village dans la voïvodie de Łódź
 Sarny, un village dans la voïvodie de Lublin

en Ukraine:
 Sarny, une ville de l'oblast de Rivne